Geografia:
Zelaya, localitat de la província de Buenos Aires, a l'Argentina.
Zelaya, antic departament de Nicaragua.
 ''Biografies:
Héctor Zelaya, futbolista hondureny.
José Santos Zelaya, president de Nicaragua (1893-1909)
Manuel Zelaya, president d'Hondures (2005-2009)